|-
|  ||  || 2 лютого 2003 || Паломар || NEAT
|-
|  ||  || 2 лютого 2003 || Паломар || NEAT
|-
|  ||  || 2 лютого 2003 || Паломар || NEAT
|-
|  ||  || 3 лютого 2003 || Паломар || NEAT
|-
|  ||  || 4 лютого 2003 || Халеакала || NEAT
|-
|  ||  || 6 лютого 2003 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 19 лютого 2003 || Паломар || NEAT
|-
|  ||  || 23 лютого 2003 || Кампо Император || CINEOS
|-
|  ||  || 22 лютого 2003 || Паломар || NEAT
|-
|  ||  || 22 лютого 2003 || Паломар || NEAT
|-
|  ||  || 24 лютого 2003 ||  || 
|-
|  ||  || 26 лютого 2003 || Кампо Імператор || CINEOS
|-
|  ||  || 25 лютого 2003 || Кампо Імператор || CINEOS
|-
|  ||  || 22 лютого 2003 ||  || 
|-
|  ||  || 19 лютого 2003 || Паломар || NEAT
|-
|  ||  || 21 лютого 2003 || Паломар || NEAT
|-
|  ||  || 22 лютого 2003 || Паломар || NEAT
|-
| (114618) 2003 EO || 2003 EO || 3 березня 2003 || Паломар || NEAT
|-
| (114619) 2003 EP || 2003 EP || 3 березня 2003 || Халеакала || NEAT
|-
|  ||  || 6 березня 2003 ||  || 
|-
|  ||  || 5 березня 2003 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 6 березня 2003 || Андерсон-Меса || LONEOS
|-
|  ||  || 6 березня 2003 || Андерсон-Меса || LONEOS
|-
|  ||  || 6 березня 2003 || Андерсон-Меса || LONEOS
|-
|  ||  || 6 березня 2003 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 6 березня 2003 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 7 березня 2003 || Паломар || NEAT
|-
|  ||  || 8 березня 2003 ||  || , M. B. Schwartz
|-
|  ||  || 6 березня 2003 || Андерсон-Меса || LONEOS
|-
|  ||  || 6 березня 2003 || Андерсон-Меса || LONEOS
|-
|  ||  || 6 березня 2003 ||  || 
|-
|  ||  || 6 березня 2003 || Андерсон-Меса || LONEOS
|-
|  ||  || 6 березня 2003 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 6 березня 2003 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 6 березня 2003 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 6 березня 2003 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 6 березня 2003 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 6 березня 2003 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 7 березня 2003 || Кітт-Пік || Spacewatch
|-
|  ||  || 7 березня 2003 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 8 березня 2003 || Кітт-Пік || Spacewatch
|-
|  ||  || 8 березня 2003 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 8 березня 2003 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 8 березня 2003 || Кітт-Пік || Spacewatch
|-
|  ||  || 8 березня 2003 || Андерсон-Меса || LONEOS
|-
|  ||  || 6 березня 2003 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 7 березня 2003 || Андерсон-Меса || LONEOS
|-
| 114648 - ||  || 7 березня 2003 || Сокорро || LINEAR
|-
| 114649 Жаннекер (Jeanneacker) ||  || 6 березня 2003 || Saint-Sulpice || B. Christophe
|-
|  ||  || 8 березня 2003 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 8 березня 2003 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 11 березня 2003 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 9 березня 2003 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 9 березня 2003 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 9 березня 2003 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 24 березня 2003 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 24 березня 2003 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 27 березня 2003 ||  || L. Casady, P. Garossino
|-
| 114659 Sajnovics ||  || 28 березня 2003 || Матра || K. Sárneczky
|-
|  ||  || 30 березня 2003 || Nashville || 
|-
|  ||  || 23 березня 2003 || Кітт-Пік || Spacewatch
|-
|  ||  || 23 березня 2003 || Кітт-Пік || Spacewatch
|-
|  ||  || 23 березня 2003 || Каталіна || CSS
|-
|  ||  || 23 березня 2003 || Кітт-Пік || Spacewatch
|-
|  ||  || 24 березня 2003 || Халеакала || NEAT
|-
|  ||  || 23 березня 2003 || Кітт-Пік || Spacewatch
|-
|  ||  || 23 березня 2003 || Кітт-Пік || Spacewatch
|-
|  ||  || 23 березня 2003 || Кітт-Пік || Spacewatch
|-
|  ||  || 23 березня 2003 || Кітт-Пік || Spacewatch
|-
|  ||  || 23 березня 2003 || Халеакала || NEAT
|-
|  ||  || 24 березня 2003 || Кітт-Пік || Spacewatch
|-
|  ||  || 24 березня 2003 || Кітт-Пік || Spacewatch
|-
|  ||  || 24 березня 2003 || Кітт-Пік || Spacewatch
|-
|  ||  || 24 березня 2003 || Халеакала || NEAT
|-
|  ||  || 24 березня 2003 || Халеакала || NEAT
|-
|  ||  || 24 березня 2003 || Халеакала || NEAT
|-
|  ||  || 25 березня 2003 || Паломар || NEAT
|-
|  ||  || 25 березня 2003 || Кітт-Пік || Spacewatch
|-
|  ||  || 25 березня 2003 || Халеакала || NEAT
|-
|  ||  || 26 березня 2003 || Кітт-Пік || Spacewatch
|-
|  ||  || 26 березня 2003 || Кітт-Пік || Spacewatch
|-
|  ||  || 26 березня 2003 || Паломар || NEAT
|-
|  ||  || 26 березня 2003 || Халеакала || NEAT
|-
|  ||  || 27 березня 2003 || Паломар || NEAT
|-
|  ||  || 27 березня 2003 || Кітт-Пік || Spacewatch
|-
|  ||  || 27 березня 2003 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 27 березня 2003 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 27 березня 2003 || Каталіна || CSS
|-
| (114689) Tomstevens ||  || 28 березня 2003 ||  || - 
|-
|  ||  || 28 березня 2003 || Каталіна || CSS
|-
|  ||  || 28 березня 2003 || Кітт-Пік || Spacewatch
|-
|  ||  || 29 березня 2003 || Андерсон-Меса || LONEOS
|-
|  ||  || 29 березня 2003 || Андерсон-Меса || LONEOS
|-
|  ||  || 30 березня 2003 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 31 березня 2003 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 27 березня 2003 || Андерсон-Меса || LONEOS
|-
|  ||  || 28 березня 2003 || Кітт-Пік || Spacewatch
|-
|  ||  || 31 березня 2003 || Кітт-Пік || Spacewatch
|-
|  ||  || 31 березня 2003 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 31 березня 2003 || Сокорро || LINEAR
|}

Див. також 
Список астероїдів

114601